

Cinema
Thy Neighbor's Wife – film del 1953 diretto da Hugo Haas
Vendetta di mezzanotte (Thy Neighbor's Wife) – film del 2001 diretto da Jim Wynorski

Letteratura
Thy Neighbor's Wife – libro del 1981 di Gay Talese